Grand Junction ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten von Amerika:

 Grand Junction (Colorado)
 Grand Junction (Idaho)
 Grand Junction (Iowa)
 Grand Junction (Michigan)
 Grand Junction (Tennessee)